Grundstudium steht für:

 Grundständiges Studium, Studiengang, der zu einem ersten Hochschulabschluss führt
 Grundstudium als ersten Teil eines (Bachelor-)Studiengangs, auf den ein Aufbaustudium folgt
 Grundstudium (Diplom) erster Teil des Diplomstudiums, siehe Diplom#Diplomstudium